W Polsce
 Łubowice – wieś w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Rudnik 
 Łubowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kiszkowo
 Łubowice –  dawna gmina
 Łubowice – gromada